MTV Music Awards 2015 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2015
 MTV Europe Music Awards 2015
 MTV Video Music Awards 2015

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2015